Hegesianax (en grec antic ) fou un poeta grec esmentat per Plutarc i del que Ateneu de Naucratis ha preservat alguns versos de força mèrit en els quals descriu la lluna.

La seva època i país no estan determinats si bé alguns pensen que seria el mateix personatge que l'historiador Hegesianax d'Alexandria. Esteve de Bizanci esmenta un Hegesianax de Troade i diu que era un escriptor que havia escrit un tractat sobre l'estil Demòcrit i un altre sobre paraules usades en poesia, que podria ser aquest personatge.

Referències 

Poetes de l'antiga Grècia